UX, Ux, или ux может означать:

Наука и техника 
 Lexus UX — автомобиль, компактный кроссовер компании Lexus.
 User eXperience — восприятие и ответные действия пользователя, возникающие  в  результате  использования  и/или  предстоящего  использования  продукции,  системы  или услуги.
 Sony Vaio UX Micro PC — серия персональных компьютеров от Sony.
 Uranium-X — историческое название элемента протактиний.

Другие 
 UX — код авиаперевозчика Air Europa по ИАТА.
 United Express — торговая марка United Airlines.
 les UX — подпольная организация, занимающаяся восстановлением частей Парижа.
 Ux или ux — диграф, представляющий Ŭ или ŭ в суррогатной записи для транслитерации Эсперанто в ASCII.
 UX Тельца — относительно молодая солнечная система, расположенная приблизительно в 450 световых годах.

См. также 
 HP-UX — Hewlett-Packard версия Unix.
 DG/UX — Data General версия Unix.
 A/UX — Apple версия Unix.